Первенец:

 Первенец — первый по старшинству ребёнок в семье.
 Первенец — согласно Библии.

Топонимы

Болгария 
 Первенец — село в Пловдивской области Болгарии.
 Первенец — село в Ямболской области Болгарии.

Россия 
 Первенец — посёлок в Крымском районе Краснодарского края.
 Первенец — посёлок в Сакмарском районе Оренбургской области.
 Первенец —  деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.

Другие 
 Первенец — село в Николаевской области Украины.
 Первенец — гейзер, погребённый под селевыми потоками в Долине гейзеров на Камчатке.

Прочее 
 Первенец - советский сорт подсолнуха (выведен в 1977 году).
 «Первенец» — российский военный корабль конца XIX века.
 «Первенец» — американский фильм 2007 года.

Примечания